een landstreek op de noordelijke Peloponnesus, zie Achaea (landstreek)
 een departement (nomos) waarvan het gebied ruwweg met de landstreek overeenkomt, zie Achaia (departement)
 een Romeinse provincie die de Peloponnesus omvatte, zie Achaea (Romeinse provincie)
 een kruisvaardersstaat, deel van het Latijns keizerrijk, zie Vorstendom Achaje
 een text-base roleplaying MUD
 Achaea (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie spinneruilen